

Patronyme 
 George Powers Cockcroft (1932-), écrivain américain ;
 John Cockcroft (1897-1967), physicien atomiste anglais.

Astronomie 
 Cockcroft, cratère de la Lune.

Physique 
 Générateur Cockcroft-Walton, multiplicateur de tension.

Médecine 
 Formule de Cockcroft & Gault, permet chez l'adulte l'estimation de la fonction rénale.

Homonymie de patronyme